Речки () — село, входит в Перекальский сельский совет Заречненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 91 человек. Почтовый индекс — 34060. Телефонный код — 3632. Код КОАТУУ — 5622285304.

Местный совет 
34060, Ровненская обл., Заречненский р-н, с. Перекалье, ул. Центральная, 16.

Ссылки 
 Речки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Заречненского района